Nutley peut désigner :

Personnes 

  (né en 1992), un joueur anglais de rugby à XV.
  (1916–1996), un footballeur écossais.
  (né en 1983), un footballeur australien.
  (née en 1995), une actrice suédoise.
 Colin Nutley (né en 1944), un réalisateur britannique né le .
  (né en 1974), un ancien joueur de rugby à XIII australien.
 N. Nutley, un golfeur britannique ayant remporté l'Open d'Italie en 1934. 
 Natasha Nutley, un personnage de fiction jouée par Holly Marie Combs dans Une célibataire à New York, téléfilm américain de Robert Berlinger datant de 2003.
  (née en 1926), une actrice de télévision britannique.

Lieux 

 Nutley, une ville du New Jersey.
 Nutley Lane, une rue de Dublin en Irlande.
 l'abbaye de Nutley dans le Buckinghamshire, fondée par Gautier Giffard III (av. 1102-1164),  de Buckingham, seigneur de Longueville.
 , un village dans l'East Sussex au Royaume-Uni.
 , un village et une paroisse civile dans le Hampshire au Royaume-Uni.

Autres 

 Nutley Brass, une chanson hommage des Ramones, un groupe de punk-rock américain. 
 Nutley, le mot désignant la lettre « N » dans l'alphabet radio en anglais.